Озёрский городско́й о́круг — муниципальные образования в России:

 Озёрский городской округ (до 2014 года Озёрский район) — в Калининградской области, с 2021 года Озёрский муниципальный округ.
 Озёрский городской округ — в Челябинской области.

См. также 
 Городской округ Озёры (до 2015 года Озёрский район) — в Московской области
 Озерский
 Озёрск